Piłka nożna mężczyzn na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2003 – turniej w piłce nożnej, który odbył się we włoskiej Katani w dniach 2–11 grudnia 2003 roku podczas igrzysk wojskowych.

W turnieju brało udział łącznie 6 drużyn męskich.  Do turnieju nie przystąpiły: Erytrea i Syria. Korea Północna przydzielona do grupy A, w związku z powyższym faktem przeniosła się do grupy B. Drużyny w  pierwszej rundzie rywalizowały w dwóch grupach. Do dalszych gier pucharowych awansowały dwie pierwsze drużyny z każdej z grup.Zawody były równocześnie traktowane jako 40 Wojskowe Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.

Uczestnicy

Faza grupowa

Grupa A 

 Wyniki:
  –  : 2:0 
  –  : 1:1 (k 3:2)
  –  : 1:0

Grupa B 

 Wyniki:
  –  : 2:1 
  –  : 3:0 
  –  : 4:0

Faza pucharowa

Mecz o miejsce 5-6 
Wynik:
 –  3:2

Drabinka półfinałowa

Finał

Klasyfikacja końcowa 

Źródło:

Zobacz też 
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe
 Piłka nożna na światowych wojskowych igrzyskach sportowych

Przypisy

Bibliografia 
  data dostęp 2019-11-14
 

Dyscypliny rozgrywane na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2003
Mężczyzn